Achitabla de culebra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Arum italicum.
 El nombre común de la planta Arum maculatum.